Заказник «Заозе́рский» — государственный ландшафтный заказник в Республике Карелия, особо охраняемая природная территория.

Общие сведения 
Заказник расположен в зелёной зоне Петрозаводска, на восточном побережье Петрозаводской губы Онежского озера, на полуострове Бараний Берег.

Ландшафт характерен сложным расчленённым рельефом, многочисленными скальными выходами. Следы последнего оледенения проявляются в виде слоя морены (0,5—10,0 м). Леса представлены старыми ельниками и сосняками. К северо-западной границе заказника примыкает памятник природы — Чёртов стул.

Заказник учреждён Постановлением Совета министров Карельской АССР № 19 от 31 января 1991 года.

Литература

Ссылки 
 ООПТ России. Государственный ландшафтный заказник «Заозерский»

Заказники Карелии
География Петрозаводска